Maksimenko est un patronyme porté notamment par :

 Aleksandr Maksimenko (1998-), footballeur russe ;
 Lidiya Maksimenko (Maksymenko; 1981-), joueuse de volley-ball azérie d’origine ukrainienne ;
 Vitālijs Maksimenko (1990-), footballeur international letton.

Voir également
 Maksymenko